Casa Nuova ima više značenja:
 Casa Nuova, Firenze
 Casa Nuova, Modena
 Casa Nuova, Pavia
 Casa Nuova, Piacenza
 Casa Nuova, Pistoia
 Casa Nuova, Siena